ISAF est un sigle qui peut désigner :
 La force internationale d'assistance et de sécurité, en  (ISAF).
 La fédération internationale de voile (International Sailing Federation).
 En coordination de projets Agile : Interim Scaled Agile Framework.